Ein Speichermedium ist ein Stoff oder ein Objekt (oder umgangssprachlich auch ein Gerät) zum Speichern:

 in der digitalen Datenverarbeitung zum Speichern von Daten, siehe 
 Datenträger für externe Speicher
 Datenspeicher für interne Speicher eines Computers
 in der Technik zum Speichern von Energie, siehe Energiespeicher
 speziell für thermische Energie, siehe Wärmespeicher und Latentwärmespeicher
 für elektro-chemische Energie, siehe Akkumulator und Batterie
 für elektrische Energie, siehe Kondensator (Elektrotechnik)
 für kinetische Energie, siehe Schwungrad
 für potentielle Energie, siehe Feder (Technik) und Speicherkraftwerk
 ein Sammelbehälter oder -Gebäude für Schüttgüter, siehe Silo